Ala al-Din Eretna (? - 1352), oficial ilkhànida al servei d'Amir Coban fundador del beylik d'Eretna 
 Beylik d'Eretna, emirat turcomongol a Anatòlia 
 Eretnaoğulları, dinastia que va governar el beylik d'Eretna